Сеге́жский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр — город Сегежа. Через район протекает река Сегежа. 

Сегежский район приравнен к районам Крайнего Севера. Его население составляет  чел. ().

Физико-географическая характеристика 
Границы района установлены законом Республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия». Общая площадь территории района в административных границах составляет 10 723 км². Среди всех районов Карелии он является восьмым по площади.

Район граничит на юге с Медвежьегорским районом Республики Карелия, на западе — с Муезерским районом Республики Карелия, на севере — с Беломорским районом Республики Карелия, на востоке — с Архангельской областью.

Лесом покрыто 4 900 км² или 46% территории района. Болота занимают 3 600 км² или 34% территории района. Водоёмы занимают 2 000 км² или 20% территории района. Территория входит в Восточно-Карельский пояс больших озер и относится к области ледниковых отложений

 Гидрология
В центральной части района расположено крупное озеро Выгозеро, через которое проходит Беломорско-Балтийский канал.

На юго-западной границе района расположено озеро Сегозеро. Из него выходит река Сегежа, течёт на северо-восток, через Линдозеро, и впадает в Выгозеро.

В западной части района расположены озёра Ондозеро и Кучозеро. Через  Ондозеро протекает река Онда, впадающая в Выгозеро.

 Климат 
Климат района умеренно континентальный с чертами морского. Продолжительность устойчивых морозов — 4 месяца, самый холодный месяц — январь, минимальная температура до −46 °C, самый тёплый месяц — июль, максимальная температура до +35 °C. Средняя температура января −12,1 °C, июля +16,6 °C.

Наличие большого числа рек, озёр и болот способствует увеличению влажности воздуха и количества туманов; в среднем за год выпадает 500 мм осадков. 

Почвы и растительность
Почвы представлены подзолистыми типами, отличаются низким естественным плодородием, имеют лесохозяйственное значение. Растительность характеризуется, в основном, хвойными породами.

История 
С 1782 года по 1927 года территория водила в Повенецкий уезд. К 1926 году Сегежа была колонизационным посёлком при Мурманской железной дороге. Он входил в состав Петровско-Ямской волости Повенецкого уезда.

В 1927 году в Автономной Карельской ССР было введено новое административное деление — вместо 7 уездов и 55 волостей было образовано 26 районов, в том числе Сегежский. Район образован декретом ВЦИК от 27 августа 1927 года. C 10 сентября 1927 года районным центром определили станцию Вожмосалма, но уже 29 октября президиум КарелЦИК перенёс районный центр временно в село Надвоицы. 21 января 1929 года центр района перенесен в Майгубу. Вскоре там возник лагпункт Май-Губа 4-го Надвоицкого отделения Белбалтлага.

21-23 сентября 1929 года КарЦИК упразднил Сегежский район, а его территорию распределил между соседними районами. Станция Сегежа была включена в состав Медвежьегорского района, 23 февраля 1930 Надвоицкий сельсовет присоединён к Сорокскому району. Бывший район снова стал сельским советом с центром на станции Майгуба. 

20 апреля 1930 года район упразднён в результате нового административного деления.

Вновь район был образован в марте 1945 года Указом Президиума Верховного совета Карело-Финской ССР как Сегежский административный район в составе Надвоицкого, Парандовского и Уросозерского сельсоветов, ранее входивших в Ругозерский район и Вожмосалмского, Выгозерского и Койкиницкого сельсоветов, ранее входивших в Медвежьегорский район. Административный центр — Сегежа.

12 августа 1958 года к Сегежскому району был присоединён Ругозерский район.

Указом Президиума Верховного Совета Карельской АССР от 11 ноября 1964 года из Беломорского промышленного района в Сегежский промышленный район был перечислен поселок Идель.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 33,35 тыс. чел.
 2035 — 27,03 тыс. чел.

 Урбанизация

Населённые пункты 
Всего в Сегежском районе 36 населённых пунктов (включая 5 населённых пунктов в составе пгт или посёлка).

Административное деление 

В Сегежский муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 4 сельских поселения.

Местное самоуправление 
В 2015 году в Сегежском районе, как и в других районах республики, была проведена реформа местного самоуправления. Была введена двухступенчатая система выборов депутатов Совета района, и комиссионное назначение главы администрации.

 Совет района — представительный орган местного самоуправления. Состоит из 18 депутатов. Совет формируется из глав поселений (за исключением глав поселений избранных представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса), входящих в состав Сегежского района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной нормой представительства. От 6 муниципалитетов по 3 представителя. Глава поселения становится депутатом Совета одновременно с приобретением им статуса главы поселения. Муниципальный депутат становится депутатом Совета в результате его избрания депутатами совета поселения из своего состава. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. 10 октября 2018 года сформирован Совет седьмого созыва.

 глава района — высшее должностное лицо. Избирается депутатами Совета района из своего состава и исполняет полномочия председателя Совета. Исполняет полномочия на непостоянной основе. С 10 октября 2018 года должность занимает Марина Гусева, мэр Сегежи, избранная в 2018 году от «Единой России». С октября 2012 года по 2017 год должность занимал Сергей Тюков.

 администрация района — исполнительно-распорядительный орган. В структуру администрации входят глава администрации, его заместители, структурные подразделения. С 2015 года глава администрации отбирается Советом района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. С выбранным кандидатом глава Сегежского района заключает контракт сроком на 5 лет. Глава администрации также является председателем районной призывной комиссии. 26 июля 2017 главой администрации района назначиен Юрий Валентинович Шульгович. Здание администрации района расположено в Сегеже на улице Ленина, д. 9А.

 контрольно-счётный комитет — постоянно действующий орган внешнего финансового контроля, подотчётен Совету района.

Экономика 
Сегежский район — индустриальный центр Республики Карелия. К ведущим промышленным отраслям промышленности относятся лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и цветная металлургия. Сельское хозяйство представлено фермерскими и форелеводческими предприятиями. В общественном производстве зарегистрировано около 300 предприятий различных формам собственности.

Крупнейшие предприятия района — Сегежский ЦБК (с 2014 года в составе корпорации АФК «Система»), ЛДК «Сегежский» (с 2014 года в составе Segezha Group корпорации АФК «Система»). 

В сентябре 2016 года правительства Российской Федерации распорядилось создать территорию опережающего социально-экономического развития «Надвоицы». Одно из крупнейших предприятий района Надвоицкий алюминиевый завод (филиал АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» в составе компании «Русал») в августе 2018 года было законсервировано. На базе промышленной площадки была организована деятельность «Русский радиатор» (совместное предприятие РУСАЛа). Привлекаются инвестиций для создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации «Надвоицкий алюминиевый завод».

На территории района находятся генерирующие источники энергосистемы: Ондская ГЭС каскада Выгских ГЭС, который входит в состав ОАО «ТГК-1».

Транспортно-экономические связи складываются из завоза нефтепродуктов, каменного угля, химических грузов, стройматериалов, лесных и торговых грузов и вывоза продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основу транспортной сети составляют: железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Мурманск, автомобильные дороги федерального значения Санкт-Петербург — Мурманск, Кочкома — Реболы, водный бассейн Выгозера и Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое и Балтийское моря.

Образование и культура 
В районе 16 клубных учреждений, методический центр клубной работы — Центр культуры и досуга в Сегеже, Дом культуры и техники ОАО «Сегежский ЦБК», 21 библиотека, с 1998 года работает историко-культурный музейно-образовательный центр.

Районная газета 
Первый номер районной газеты «Сталинский путь» (редактор И. А. Маров) вышел в свет 23 июня 1946 года. В 1960—1992 годах газета выходила под названием «Ленинец». С 1992 года газета выходит под названием «Доверие».

Достопримечательности 
На территории района сохраняются памятники историко-культурного наследия.

.

Галерея

См. также 
 Койкиницкое общество
 Выгозёры

Примечания

Литература 
 Патуров Л. А. Сегежа. — Петрозаводск, 1981
 Республика Карелия: Информ. справ. пособие / Ред. Е. Г. Немкович, А. С. Кармазин. — Петрозаводск, 1999
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. — С. 76—74 ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сегежского муниципального района
 Новый официальный сайт администрации Сегежского муниципального района (в разработке)

 История района
 Сегежский муниципальный район

Сегежский район Карелии